Tenisový turnaj ATP AEGON International 2011 se konal ve dnech 11. až 18. června 2011 v anglickém Eastbourne venku na travnatých dvorcích oddílu Devonshire Park Lawn Tennis Club jako součást kategorie ATP 250. Odměny činilly 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Janko Tipsarević (finále, skreč)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Serhij Stachovskyj (1. kolo)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Pablo Andújar (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (odstoupil)

Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže obdrželi divokou kartu:
  Daniel Cox
  Daniel Evans
  Colin Fleming
Hráč, který do hlavní soutěže obdržel zvláštní výjimku:
  James Ward
Hráči, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  Rainer Schüttler
  Alexander Slabinsky
  Donald Young
  Jevgenij Kirillov
  Illja Marčenko (šťastný poražený, LL)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2011